Le Prix Léon Tacquet est une course hippique de trot monté qui se déroule fin décembre ou début janvier sur l'hippodrome de Vincennes.

La course est classée Groupe  jusqu'en 2018 et retrogradée Groupe  en 2019, bien que restant accessible sans plafond de gain. Jusqu'en 2022, elle est réservée aux chevaux de  (édition en décembre) ou  (en janvier). En 2023, la course a lieu en janvier et est réservée au , hongres exclus, ayant gagné au moins .

Elle se court sur la distance de  ( avant 2023, grande piste). L'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur.

Créée en , l'épreuve prend alors dans le calendrier la place du Prix de Bretagne qui se courait alors dans des conditions similaires (au trot monté, pour ) dont le nom sera repris dans les années 1950 par une course préparatoire au Prix d'Amérique. La course honore la mémoire de Léon Tacquet, spécialiste du sport hippique sous diverses formes dont les courses de trotteurs, mort en .

Palmarès depuis 1967

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Léon Tacquet
Léon Tacquet